Lomakina se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Natalia Borisovna Lomakina
 N.V. Lomakina